A Flirt's Mistake é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1914, dirigido por George Nichols e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Minta Durfee
William Hauber
Edgar Kennedy
Virginia Kirtley
Henry Lehrman - (não creditado)
George Nichols

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens de 1914
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por George Nichols